Moviment per França, partit polític de França
 Moviment Popular de les Famílies, organització cristiana històrica, antecessora de l'Acció Catòlica Obrera
 Mars Pathfinder, sonda espacial de la NASA usada en l'exploració de Mart
 Microprofessor, nom dels primers ordinadors de la firma Acer: MPF I, MPF II i MPF III
 Factor de creixement (del seu nom en anglès Maturation Promoting Factor), glicoproteïna que intervé en la regulació de la proliferació cel·lular